Moir ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Moir (* 1966), australische Schauspielerin
 David Macbeth Moir (1798–1851), schottischer Arzt und Schriftsteller
 Herbert Kensington-Moir (1899–1961), britischer Autorennfahrer

 Josef Rosenzweig-Moir (1887–1943), jüdischer Dichter und Schriftsteller
 Kyle Moir (* 1986), kanadischer Eishockeytorwart
 Nikolaus Moir (* um 1450; nach 1518), deutscher Zisterzienser-Mönch und Prior 
 Sally Moir (* 1954), australische Hürdenläuferin
 Scott Moir (* 1987), kanadischer Eistänzer

Moir steht für folgende Unternehmen:
 Marks-Moir Motors, ehemaliger australischer Automobilhersteller